Calanda bezeichnet:

 Calanda (Gebirgsmassiv), Gebirgsmassiv bei Chur in der Schweiz
 Haldensteiner Calanda, Berg in den Glarner Alpen, siehe Calanda (Gebirgsmassiv) #Haldensteiner Calanda
 Felsberger Calanda, Berg in den Glarner Alpen, siehe Calanda (Gebirgsmassiv) #Felsberger Calanda
 Calandahütte, Berghütte des Schweizer Alpen-Clubs (SAC)
 Calanda Bräu, Schweizer Brauerei in Chur
 Calanda Broncos, American-Football-Club im Kanton Graubünden
 Calanda (Schiff), erstes Schiff der Schweizer Hochseeschifffahrt

 Calanda (Spanien), Stadt in der Provinz Teruel, Spanien
 Desierto de Calanda, kleine Wüste im Osten Spaniens